Герман Воук (; 27 мая 1915 — 17 мая 2019) — американский писатель, драматург и сценарист, радиоведущий, лауреат Пулитцеровской премии.

Среди других его крупных работ — "Ветры войны" и "Война и память", исторические романы о Второй мировой войне, и нехудожественная литература, например, "Это мой Бог", объяснение иудаизма с точки зрения современной ортодоксальной церкви, написанное для еврейской и нееврейской аудитории. Его книги переведены на 27 языков. 

Газета Washington Post назвала Вука, который дорожил своей частной жизнью, "затворническим деканом американских исторических романистов". Историки, романисты, издатели и критики, собравшиеся в Библиотеке Конгресса в 1995 году, чтобы отметить 80-летие Вука, назвали его американским Толстым.

Биография 
Родился в Нью-Йорке в еврейской семье. Его родители Абрам Исаак Воук (1885—1942) и Эстер Шейна Левина (1890—1984) эмигрировали в Америку из Минска, заключили брак в 1911 году и через некоторое время открыли в Бронксе химчистку. Окончил Колумбийский университет, затем брал частные уроки философии и работал радиоведущим. С 1942 года служил в ВМС США, участвовал в боевых действиях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Первый роман опубликовал в 1947 году. С середины 1920-х годов стал придерживаться исполнения в повседневной жизни всех предписаний иудаизма.

В 1930-е годы работал радиосценаристом на «Joke Factory» Дэвида Фридмана, затем на протяжении пяти лет с Фредом Алленом, и с 1941 года на государственном радио.

В 1964—1983 гг. Воук жил в Джорджтауне и был прихожанином местной синагоги, Конгрегация Кешер Исраэль (англ. Kesher Israel Congregation). В своем джорджтаунском доме писатель готовил материалы и писал, в частности, романы The Winds of War (1971) и War and Remembrance (1978).

Наиболее известные романы: The Caine Mutiny (1951, о жизни на боевом корабле времён Второй мировой; получил за него Пулитцеровскую премию), The Winds of War и War and Remembrance (1971 и 1978 соответственно; двухтомный монументальный роман, показывающий предысторию войны и её развитие на всех фронтах мира; затрагивается также тема Холокоста).

Семья 
 Отец — Авраам Исаак Воук.
 Мать — Эстер Левин.
 Младший брат — Виктор Воук (1919—2005), американский учёный и инженер.
 Супруга — Бетти Сара Браун (1920—2011), от этого брака было трое детей.
 Старший сын — Авраам Воук (1946—1951).
 Средний сын — Джозеф Воук.
 Младший сын — Натаниэль Воук.

Экранизации 
 Бунт на «Кейне»
 Трибунал над бунтовщиком с «Кейна»

Примечания 

Участники Второй мировой войны
Выпускники Средней школы Таунсенд Харрис
Выпускники Колумбийского университета
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Военные моряки США
Столетние долгожители США